Директорат Клайпедского Региона (; ) — это формирование войск нынешнего Клайпедского Уезда и союз с Литовской республикой, Союз стрелков Литвы против Французской Администрациой при Мемельском восстании. Директорат Клайпедского Региона существовал во времена 10 января 1923—8 мая 1923.

Население Мемельского Региона начали мятеж, После оккупации Французской администрацией. Восстание было совместно с Литовской Республикой, Союзом стрелков Литвы. 2 потерей из Французской Администарции, 12 потерей Литовской Республики, Союза Стрелков Литвы И Директоратом Клайпедского Региона. 8 мая 1923 года Директорат Клайпедского Региона стал частью Литовской Республики как автономный округ.

История Литвы